Stamboom Maria van Nassau (1553-1554)
 Stamboom Maria van Nassau (1556-1616)
 Stamboom Maria van Nassau (1642-1688)